

Persone 
Alessandro Rampini (1896-1995) – calciatore italiano
Carlo Rampini (1891-1968) – calciatore italiano
Claudio Rampini (1960) – liutaio italiano
Domenico Rampini (XVIII sec.) – compositore italiano di musica classica
Enrico Rampini o Rampino (circa 1390-1450) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Federico Rampini (1956) – giornalista e saggista italiano naturalizzato statunitense
Franco Rampini (1914-2007) – pianista italiano
Giacomo Rampini (XVIII sec.) – compositore italiano, maestro di cappella nella cattedrale di Padova
Guido Rampini (1898-1945) – militare e partigiano italiano
Jacopo Rampini (1986) – attore italiano naturalizzato statunitense, figlio di Federico
Sergio Rampini (1917-1997) – allenatore di calcio e calciatore italiano

Storia 
Rampini – nome della fazione dei guelfi nella Repubblica di Genova

Altro 
Rampini Carlo S.p.A. – azienda italiana produttrice di autobus
Rampini (famiglia)

Pagine correlate 
Rampino